Наталья Владимировна Скрыль (22 марта 1972 — 8 марта 2002) — российская журналистка. Была убита в Таганроге 8 марта 2002 года.

Биография 
Наталья Скрыль работала журналистом отдела экономики областной газеты «Наше время».

Убийство 
В ночь с 8 на 9 марта на Наталью Скрыль во дворе дома, где она проживала, напали неизвестные. Ей было нанесено не менее четырнадцати ран «тупым твердым предметом». Журналистка скончалась в Больнице скорой медицинской помощи Таганрога этой же ночью.

Согласно одной из множества версий, убийство Натальи Скрыль связано с её профессиональной деятельностью. По информации Веры Южанской, главного редактора «Нашего времени», журналист готовила публикации о конфликтной ситуации вокруг Таганрогского металлургического завода и строительстве терминала «Метанол» на берегу Азовского моря. Портал «Кавказский узел» сообщал, что в сферу интересов журналистки входила экономическая обстановка на проблемных предприятиях: реорганизация «Ростовугля» и приход на него столичной компании «Русский уголь», противостояние московских и местных инвесторов в борьбе за контроль над «Тагметом», покупка холдингом «Новое содружества» комбайностроительного гиганта «Ростсельмаш».

Расследование дела 
Прокуратура Таганрога, сотрудники которой расследовали дело об убийстве, объявила, что основная версия преступления — убийство с целью ограбления. При этом уже в понедельник, 11 марта, в редакцию газеты «Наше время» прибыл следователь Таганрогской прокуратуры и изъял рабочие блокноты, кассеты из диктофона и компьютерные диски, с которыми в последнее время работала Скрыль.

Дело об убийстве журналистки Натальи Скрыль было возобновлено в 2010 году. По мнению экспертов, возобновление дела было приурочено к визиту Комитета в защиту журналистов к руководителю Следственного комитета Бастрыкину.

В июле 2015 года производство по уголовному делу № 2597302 опять было возобновлено Следственным отделом по г. Таганрогу следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Примечания 

Журналисты, убитые в России
Журналисты России
Убитые в результате нанесения ударов или избиения
Нераскрытые убийства в России
Деловые журналисты